For What It's Worth est une chanson de Buffalo Springfield sortie en 1967.
 For What It's Worth est une chanson des Cardigans sortie en 2003.
 For What It's Worth est une chanson de Placebo sortie en 2009.
 For What It's Worth est un album des Staple Singers sorti en 1967.